Alfonso I di Aragona (1082 circa – 1134) – re di Aragona e Navarra
 Alfonso II d'Aragona (1157-1196) – re di Aragona e Valencia
 Alfonso II di Provenza (1180-1209) – principe d'Aragona e conte di Provenza figlio di Alfonso II d'Aragona
 Alfonso d'Aragona (1222-1260) – figlio di Giacomo I d'Aragona
 Alfonso III di Aragona (1265-1291) – re di Aragona e Valencia
 Alfonso IV di Aragona (1299-1336) – re di Aragona e Valencia
 Alfonso V d'Aragona (1394-1458) – re di Napoli col nome di Alfonso I
 Alfonso II d'Aragona (1448-1495) – re di Napoli
 Alfonso d'Aragona (1460-1510) – figlio di Ferdinando I di Napoli, principe di Galilea, poi vescovo di Chieti
 Alfonso d'Aragona (1470-1520) – arcivescovo di Saragozza, figlio illegittimo di Ferdinando II d'Aragona
 Alfonso d'Aragona (1481-1500) – duca di Bisceglie e principe di Salerno, figlio di Alfonso II di Napoli e secondo marito di Lucrezia Borgia, figlia di papa Alessandro VI
 Alfonso d'Aragona (1489-1563) – figlio di Enrico d'Aragona (1445-1522) duca di Segorbe
 Alfonso d'Aragona – nato dopo il 1492, figlio di Federico I di Napoli e della seconda moglie, morto infante